Lemoine oder Le Moine ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Le Moine (* 1973), schwedische Curlerin
 Antoine Lemoine (1888–1958), französischer Verwaltungsjurist, Präfekt und Staatssekretär in der Vichy-Regierung
 Bertrand Lemoine (* 1951), französischer Architekt, Ingenieur und Publizist
 Claude Lemoine (* 1932), französischer Schachspieler und Journalist
 Clément Georges Lemoine (1841–1922), französischer Chemiker
 Cyril Lemoine (* 1983), französischer Radrennfahrer
 David Lemoine (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Émile Lemoine (1840–1912), französischer Mathematiker und Ingenieur
 Fabien Lemoine (* 1987), französischer Fußballspieler
 Frédéric Lemoine (* 1965), französischer Manager
 Gabriel Lemoine (* 2001), belgischer Fußballspieler
 Georges Lemoine (* 1934), französischer Politiker
 Henri Lemoine (1909–1991), französischer Radrennfahrer
 Henry Lemoine (1786–1854), französischer Musikverleger, Musikpädagoge und Komponist
 Jean Lemoine (1250–1313), französischer Kardinal und Kolleg-Gründer
 Jean-Philippe Lemoine (* 1964), französischer Eishockeyspieler
 Louis Lemoine (1754–1842), französischer General

 Michel Lemoine (1922–2013), französischer Schauspieler und Regisseur
 Pablo Lemoine (* 1975), uruguayischer Rugbyspieler und -trainer
 Quirine Lemoine (* 1991), niederländische Tennisspielerin
 Reiner Lemoine (1949–2006), deutscher Unternehmer
 René Lemoine (1905–1995), französischer Fechter
 Rodolphe Lemoine (geb. Rudolf Stallmann, Deckname Rex; 1871–1946), französischer Nachrichtendienstmitarbeiter
 Stephanus le Moine (1624–1689), französischer reformierter Theologe
 Victor Lemoine (1823–1911), französischer Pflanzenzüchter
 Yoann Lemoine (* 1983), französischer Film- und Musikvideoregisseur, siehe Woodkid

Siehe auch:
 Le moine
 Lemoyne
 Le Moyne
 Moine